

Ванькіно — присілок, Пермський район, Пермський край
 Ванькіно — присілок, Ядрінський район, Чувашія